Anatole Novak (La Mure, 1937), ciclista francès que va córrer entre 1956 i 1972 
 Brett Novak (Chicago, ?), director de cinema independent i editor de vídeos especialitzat en el vídeo art i en els efectes visuals
 Dezső Novák (Ják, Hongria, 1939 - Budapest, 2014), futbolista hongarès 
 Džoni Novak (Ljubljana, 1969), futbolista eslovè 
 Éva Novák, Éva Novák-Gerard o Éva Gérard-Novák (Budapest, Hongria, 1930 - Brussel·les, Bèlgica, 2003), nedadora hongaresa 
 Kim Novak (1933), actriu estatunidenca 
 Ladislav Novák (1931 - 2011), futbolista txecoslovac que jugava de defensa i entrenador de futbol 
 Steve Novak (Libertyville, Illinois), jugador de bàsquet professional estatunidenc 
 Vítězslav Novák (Kamenice nad Lipou, Bohèmia, 1870 – Skuteč, Txecoslovàquia, 1949), compositor txec
 Vjenceslav Novak (Senj, 1859 - Zagreb, 1905), escriptor, traductor i dramaturg croat